Naselje u Srbiji:
 Prijepolje, naselje u sastavu općine Prijepolje, Zlatiborski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Prijepolje (općina), općina u Zlatiborskom upravnom okrugu, Središnja Srbija